Il doppio del torneo di tennis Bangkok Tennis Classic 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ferdi Taygan e Brian Teacher che hanno battuto in finale Tom Okker e Dick Stockton 7–6, 7–6.

Teste di serie 

 Ferdi Taygan /  Brian Teacher (campioni)
 Anand Amritraj /  John Austin (primo turno)

 Tom Okker /  Dick Stockton (finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bangkok Tennis Classic 1980